El término sección puede referirse a:

 Sección (taxonomía), una categoría taxonómica intragenérica.
 Sección (geometría),  en geometría, intersección de un sólido con un plano.
 Sección cónica, en geometría, curva intersección de un cono con un plano que no pasa por su vértice.
 Sección eficaz (cross section en inglés), en física nuclear, probabilidad de interacción entre dos partículas.
 Sección Femenina, institución creada en España en 1934, la rama femenina de la Falange Española.
 Sección crítica, en programación concurrente, porción de código de un programa de computador el cual accede a un recurso compartido que no debe ser accedido por más de un hilo en ejecución.
 Sección (matemática), concepto de topología algebraica.
 Sección (superficie), también denominada área, como puede ser la de un círculo. 
 Sección (música), strain o serie de frases musicales enmarcadas.
 Sección sindical, conjunto de trabajadores de un centro de trabajo que están afiliados a un mismo sindicato.
 Sección Nacional, en una exposición internacional, conjunto de elementos que conforman la representación oficial de un Estado participante.
 Sección maestra, sección transversal de un buque en el punto de mayor manga, y generalmente coincide o está muy próxima a la sección media.
 Sección 31, en Star Trek, es una organización clandestina de inteligencia.
 Sección de aforo, en hidráulica de un río, arroyo o canal es un local, ya sea natural o preparado para tal efecto, en el cual se ha determinado la curva cota-caudal.
 Sección (signo), símbolo gráfico que representa un apartado, capítulo, párrafo, parágrafo o sección de un texto.
 Sección de comuna de Francia, entidad subnacional que en algunos departamentos franceses sustituye a los cantones.
 Sección de comuna de Haití, la entidad subnacional más pequeña en la que están divididas las comunas haitianas.
 Sección (fuerzas armadas), tipo de unidad militar pequeña.

Enlaces externos